L'église de Talcy peut désigner :
 l'église Saint-Pierre de Talcy, dans l'Yonne,
 l'église Saint-Martin de Talcy, dans le Loir-et-Cher.